«Случайная женщина» (Пьянящие грёзы свободной любви) (1915) — немой художественный фильм Владимира Гарлицкого, «драма из уголовной хроники наших дней». Фильм снят по одноимённой повести автора сценария.. Фильм не сохранился.

Сюжет 
Банальная история ревности с обливанием соперницы серной кислотой.

Критика 
 «Кино-бюллетень. Указатель просмотренных картин отделом рецензий кинематографического комитета народного комиссариата просвещения» (М., 1918) отозвался о картине в таком духе: «… постановка шаблонна и неинтересна; сцены не связаны между собою, игра банальна».

Примечания 

Фильмы 1915 года
Фильмы России 1915 года